Шульман — фамилия еврейского и немецкого происхождения.

Немецкая фамилия означает учитель (); еврейская — синагогальный служитель, или ша́мес ().

Известные носители 
 Шульман, Аллан (1863—1937) — финский архитектор-модернист.
 Шульман, Басиния Романовна (род. 1969) — российская пианистка.
 Шульман, Гарри (1903—1955) — американский экономист, арбитр.
 Шульман, Георгий Евгеньевич (1929—2016) — украинский советский гидробиолог и ихтиолог.
 Шульман, Дерек (род. 1947) — британский музыкант.
 Шульман, Джейсон — британский художник.
 Шульман, Джозеф Нил (1953—2019) — американский анархист, писатель и режиссёр.
 
 Шульман, Дэвид Дин (род. 1949) — американский и израильский индолог.
 Шульман, Екатерина Михайловна (род. 1978) — российский политолог и публицист.
 Шульман, Зиновий Борухович (1904—1976) — советский эстрадный певец.
 Шульман, Иосиф Абрамович (1912—1990) — белорусский режиссёр.
 Шульман, Ирвинг (1913—1995) — американский писатель и сценарист.
 Шульман, Карл-Август Александрович (1861—1918) — генерал-лейтенант, комендант крепости Осовец.
 Шульман, Констанс (род. 1958) — американская актриса.
 Шульман, Лев Владимирович (род. 1960) — культуртрегер, продюсер, режиссёр и драматург.
 Шульман, Лейзер Эликович (Элиэзер Шульман, 1923—2006) — советский и израильский библеист.
 Шульман, Леонид Маркович (1936—2007) — советский и украинский астрофизик.
 Шульман, Марк Михайлович (род. 1951) — советский белорусский шашист.
 Шульман, Маршалл (1916—2007) — учёный в области советологии.
 Шульман, Николай Густавович (1828—1900) — генерал от инфантерии.
 Шульман, Пётр Анатольевич — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Шульман, Рудольф Густавович (1814—1874) — генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Шульман, Семён Лазаревич (1907—1986) — советский кинорежиссёр.
 
 Шульман, Том (род. 1950) — американский режиссёр и сценарист.
 Шульман, Фая (1919—2021) — легендарная партизанка.
 Шульман, Фёдор Максимович (1773—1845) — генерал от артиллерии.
 Шульман, Фил (род. 1937) — британский рок-музыкант.
 Шульман, Филипп Евгеньевич (род. 1980) — российский биатлонист.
 Шульман, Хаим Моисеевич (1929—1998) — советский нейрохирург, учёный-медик, доктор наук.
 Шульман, Эдуард Аронович (1936—2014) — российский сценарист; писатель.
 Шульман, Юрий Маркович (род. 1975) — белорусский и американский шахматист.

Псевдонимы 
 Вершинин, Михаил Максимович (настоящая фамилия Шульман; 1918—1983) — писатель и поэт-песенник.
 Орлов, Марк Артурович (настоящая фамилия Шульман; 1918—1983) — архитектор.
 Панов, Валерий Матвеевич (настоящая фамилия Шульман; род. 1938) — артист балета, балетмейстер, педагог.

См. также 
 Шулман

Примечания